Nicolaische Verlagsbuchhandlung steht für

Nicolaische Verlags-Buchhandlung
Ursprünglicher Name von Nicolai Publishing & Intelligence